Ентоні Уейн Інгленд‎ 
 Англія